Камеди:

 Каме́дь — вещество, выделяемое растениями при механических повреждениях коры или заболеваниях.
 Комедия — жанр драматургии и кино.

См. также 
Ка́меди — кириллическая транскрипция .
 Камеди-клаб — российское телевизионное шоу.
 камеди-рок — рок-музыка с элементами комедии, сатиры или пародии.